Botànica:
 Móra, fruit en polidrupa de l'esbarzer (Rubus sp.)
 Móra (infructescència), fruit de la morera (Morus sp.)
 Toponímia:
 Torrent de na Móra, torrent del municipi de Fornalutx (Mallorca)
 La Móra (Viladasens), entitat de població del municipi de Viladasens (Gironès)
 La Móra (Granyanella), entitat de població del municipi de Granyanella (Segarra)
 La Móra Comdal, entitat de població del municipi d'Odèn (Solsonès)
 Móra d'Ebre, municipi de la Ribera d'Ebre, capital de la comarca
 Móra de Rubiols, municipi de l'Aragó, capital de la comarca de Gúdar-Javalambre
 Móra la Nova, municipi de la Ribera d'Ebre